Ма́дисон ():

 Мадисон — река в штатах Вайоминг и Монтана, США.
 Мадисон — озеро в штате Вайоминг.
 Мадисон, Яак (род. 1991) — самый молодой депутат XIII Рийгикогу.

Населённые пункты в США 
 Мадисон — город в штате Алабама.
 Мадисон — город в штате Арканзас.
 Мадисон — город в штате Виргиния.
 Мадисон — город, столица штата Висконсин.
 Мадисон — город в штате Джорджия.
 Мадисон — город в штате Западная Виргиния, окружной центр.
 Мадисон — город в штате Иллинойс.
 Мадисон — город в штате Индиана.
 Мадисон — статистически обособленная местность в штате Калифорния.
 Мадисон — город в штате Канзас.
 Мадисон — город в штате Коннектикут.
 Мадисон — город в штате Мэн.
 Мадисон — город в штате Миннесота.
 Мадисон — город в штате Миссисипи.
 Мадисон — город в штате Миссури.
 Мадисон — город в штате Небраска.
 Мадисон — город в штате Нью-Гэмпшир.
 Мадисон — город в штате Нью-Джерси.
 Мадисон — город в штате Нью-Йорк.
 Мадисон — город в штате Огайо.
 Мадисон — боро в штате Пенсильвания.
 Мадисон — город в штате Северная Каролина.
 Мадисон — северо-западный пригород города Нашвилла, столицы штата Теннесси.
 Мадисон — город в штате Флорида.
 Мадисон — город в штате Южная Дакота.

Округа в США

См. также 
 Мадисонвилл